Ел Текила има више значења:

 Ел Текила (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Текила (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Текила (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику